Султанзаде Мехмед-паша (? — июль 1646) — крупный турецкий государственный и военный деятель, губернатор Египта (1637—1640), 97-й великий визирь Османской империи (31 января 1644 — 17 декабря 1645).

Биография 
Отцом Мехмеда был Абдуррахман-бей, сын Айше Хюмашах-султан, дочери Михримах-султан и Рустема-паши, и великого визиря Семиз Ахмеда-паши; матерью — дочь Юсуфа Синана-паши и неизвестной по имени дочери Айше Хюмашах-султан. Поскольку и по отцу, и по матери он был потомком любимой внучки Сулеймана I, он получил прозвище «Султанзаде»— одноимённым титулом пользовались внуки султанов по женской линии. Хаммер указывает другой вариант происхождения Мехмеда. Он пишет: «Мехмед-паша, называемый Султанзаде, потому что он происходил от двух султанш, жён Рустема-паши (от Сулеймана) и Пияле-паши (от Селима II)». Никаких других подробностей происхождения Мехмеда-паши Хаммер не приводит, источников тоже. Более никто не указывает Пияле среди предков Мехмеда.

Год рождения Алдерсон указывает 1602, при этом указав дату смерти отца 1597. Не ясно, в какой из двух дат он ошибается. Сюрейя год рождения не указывает, зато пишет: что умер он в 1646 году, будучи «пятидесяти лет».

В 1638 году Мехмед-паша был назначен бейлербеем Египта. В мае 1638 года по приказу султана Мехмед-паша отправил в турецкую армию 1500 солдат для участия в походе на Багдад, возвратившихся в июне 1639 года.

В 1640 году он вернулся в Стамбул и стал визирем османского дивана. В 1641 году он был назначен губернатором Ачи-кале (современный Очаков), ему было поручено отбить у казаков крепость Азов. Мехмед-паша во главе турецких войск блокировал Азов.

В 1643 году Мехмед-паша был назначен губернатором Дамаска. Это назначение было, вероятно, связано с тайной борьбой за власть между ними и великим визирем Кеманкешем Кара-Мустафой.

В январе 1644 года Султанзаде Мехмед-паша при поддержке валиде-султан смог убедить султана Ибрагима отстранить от должности и казнить великого визиря Кеманкеша Мустафу-пашу. Следующим великим визирем был назначен Султанзаде Мехмед-паша.

В 1645 году он выступал против начала войны с Венецианской республикой за остров Крит. Несмотря на это, султан Ибрагим приказал начать военные действия на Крите. В декабре того же года Султанзаде Мехмед-паша был отстранен от должности великого визиря и вскоре назначен командующим (сердаром) турецкой армии в военной кампании на Крите.

В июле 1646 года Султанзаде Мехмед-паша скончался на Крите.

Примечания

Литература